Гольбейн, також Гольбайн() — німецьке прізвище. Найвідоміші носії — родина німецьких художників епохи Відродження.

Персоналії

Родина художників 
 Зигмунд Гольбейн (1470—1540) — німецький художник
 Ганс Гольбейн Старший (1465—1524) — молодший брат Зигмунда, художник
 Ганс Гольбейн Молодший (1497—1543) — син Ганса Гольбейна старшого, художник, один з найяскравіших представників Північного Відродження.
 Амброзіус Гольбейн — брат Ганса Гольбейна молодшого

Інші носії прізвища 
 Франц Ігнац Гольбейн — німецький драматург
 Тереза Гольбейн фон Гольбайнсберг (1777—1857) — австрійська художниця
 Фрідріх Гольбейн (1856—1940) — німецький художник
 Ульріх Гольбейн (* 1953) — німецький письменник
 Вольфганг Гольбайн — німецький письменник-фантаст.

Інше
 8122 Гольбейн

Примітки 

Німецькі прізвища